Ел Педасито има више значења:

 Ел Педасито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Педасито, Ел Казадор (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педасито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику